Mutumba steht für:

 Mutumba (Burundi), ein burundisches Distrikt in der Provinz Karuzi (Provinz)

Mutumba ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Kayongo-Mutumba (* 1985), schwedischer Fußballspieler ugandischer Abstammung
 Yvette Mutumba, deutsche Kuratorin